

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Czarnystok – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica 
 Czarnystok – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Jasionówka

Zobacz też 
 Białystok